Vasculomyces är ett släkte av svampar. Vasculomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Vasculomyces